

Сурат — місто у штаті Гуджарат

Сурат — село, Меркенський район, Жамбильська область